Dither et dithering sont des termes anglais évoquant le tremblement et l'indécision, utilisés dans l'informatique et les télécommunications. Son sens technique, d'abord défini de manière assez précise, a évolué d'une acception à une autre par métonymie, de telle sorte qu'il n'existe pas de traduction française unique. La Commission électrotechnique internationale propose comme équivalent français vibration et tremblement, tandis que le Grand dictionnaire terminologique du Québec indique signal de superposition. Les définitions associées à ces deux références concernent le domaine de l'image numérique.

 Dans le domaine du graphisme informatique, où le terme est employé dès 1964, dither s'emploie pour toutes les formes de traitement de l'image permettant de la rendre avec une palette de couleurs limitée. Voir Diffusion d'erreurs.

 Dans le domaine du traitement du signal, notamment audionumérique, dither désigne les techniques de décorrélation de l'erreur de quantification par addition de bruit, suivant les principes de la résonance stochastique. Le jargon audionumérique français emploie exclusivement le terme dither. Voir Dither (audio).

Notes et références 

Terminologie de l'informatique
Théorie des télécommunications
Traitement du signal

en:Dither